Spora ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Spora (* 1977), österreichischer Golfspieler und Skifahrer

Spora bezeichnet:

 Spora (Elsteraue), Ortsteil der Gemeinde Elsteraue im Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt